kocz (powóz)
 kocz (statek)
 kocz (zakład) – historia prawa